Le mie prigioni – libro di memorie di Silvio Pellico
 Le mie prigioni – sceneggiato televisivo italiano del 1968
 Le mie prigioni – poesia di Alfred de Musset